Tatung est la romanisation Wade-Giles du nom chinois Datong, signifiant littéralement grande unité (un concept utopiste de la pensée confucéenne) ;

 Université Utopia, appelée en chinois Datong ou Université Tatung, une ancienne université privée ayant existé à Shanghai de 1912 à 1952 ;
 District de Datong, Taipei, Taïwan ;
 Tatung Football Club (ou Tatung FC), aussi appelé Taipei City Tatung, club taïwanais de football fondé en 1969 par la compagnie d'électronique Tatung Company, et basé à Taipei, capitale de Taïwan ;
 Université de Tatung (en anglais : Tatung university), à Taïwan (sans lien avec l'ancienne université de Shanghai).